O Clube Atlético Candidomotense foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Cândido Mota, no estado de São Paulo. Fundado em 10 de junho de 1957, suas cores eram azul e branco. Participou em 12 ocasiões de competições oficiais da Federação Paulista de Futebol.

História 
Até o ano de 1962, Cândido Mota não teve clube profissional. O privilégio em ser o primeiro coube ao Clube Atlético Candidomotense, que iniciou sua jornada no ano de 1963, na Quarta Divisão (atual Série B). Entretanto, no ano seguinte, surge um rival: a União Atlética Ferroviária Candidomotense, clube mais antigo, fundado em 15 de novembro de 1949 por funcionários da extinta Estrada de Ferro Sorocabana, que entra na parada, e na mesma divisão. 

Por dois anos consecutivos, 1964 e 1965, o CAC e a Ferroviária se duelaram e atraíram a atenção dos candidomotenses. Porém, a alegria durou pouco: as duas equipes desistiram do profissionalismo. Atualmente, a "Ferrinha" está extinta. 

Apesar de tudo, em 1980, o CAC retornou e, para alegria dos seus admiradores, na Terceira Divisão (atual A-3). No ano seguinte, sobe mais um degrau. De 1982 até 1987, manteve-se na Segunda Divisão (atual A-2). Em 1988, retorna à Terceira Divisão e, em 1989, desativa seu departamento profissional, não mais retornando. 

Atualmente, o CAC encontra-se inativo, praticamente extinto, e não há nenhum movimento para fazê-lo voltar, embora o Estádio Benedito Pires, próprio do município, esteja em razoáveis condições.

Participações 
 Segunda Divisão (atual A-2) = 06 (seis)
- 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987
 Terceira Divisão (atual A-3) = 03 (três)
- 1980 - 1981 - 1988
 Quarta Divisão (atual Série B) - 03 (três)
1963 - 1964 - 1965

Candidomotense
Candidomotense
Fundações em São Paulo em 1957